Joaquim – forma catalana e portoghese del nome proprio di persona Gioacchino
 Joaquim (Joaquim Henrique Pereira Silva) – calciatore brasiliano
Agnes Joaquim – botanica armena
Vander Joaquim – cestista angolano